Benot ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Benot (1822–1907), spanischer Politiker, Pädagoge, Mathematiker, Autor, Sprachwissenschaftler, Romanist und Hispanist 
 Yves Benot (1920–2005), französischer Historiker, Sklaverei- und Kolonialismus-Forscher und Journalist